Månsson är ett vanligt svenskt efternamn, som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Månsson 8 836
 Månson 44
 Monson 8
 Monsson 3

Tillsammans med 5 personer som skriver namnet på andra sätt blir detta 8 896 personer, vilket ger namnet plats nummer 94 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Måns son.

Personer med Månsson som efternamn eller patronymikon
 Algot Månsson (Sture) (ca 1355–1426), riksråd
 Allan Månsson (1915–2011), militär
 Anton Månsson (född 1989), handbollsspelare
 Arne Månsson (1925–2003), fotbollsspelare

 Bengt Månsson (född 1958), fotbollsspelare
 Bert Månson (1941–2019), låtskrivare
 Birger Månsson (1419–1464), biskop
 Birger Månsson (1886–1955), skeppsmäklare
 Björn Månsson, flera personer
 Björn Månsson (död 1465), känd som Bero Magni de Ludosia, akademisk lärare, vald till biskop
 Björn Månsson (redaktör) (född 1952), finlandssvensk journalist och politiker
 Björn Månsson (skådespelare) (född 1986)
 Bror Anders Månsson (född 1947), entreprenör och företagsledare

 Carlos Monzón (1942–1995), argentinsk boxare
 Casten Månsson Rönnow (cirka 1630–1692), präst
 Christier Månsson (1595–1659), bruksägare
 Claes Månsson (född 1950), skådespelare
 Conny Månsson (född 1980), fotbollsmålvakt

 Doreen Månsson (född 1974), reporter, debattör och programledare

 Erik Månsson, flera personer
 Erik Månsson (arkitekt) (född 1929)
 Erik Månsson (tidningsman) (född 1948)
 Erik Månsson i Gäserud (1711–1764), lantbrukare och politiker

 Fabian Månsson (1872–1938), politiker, tidningsman och författare
 Filip Månsson (1864–1933), konstnär
 Fredrik Månsson (född 1971), författare och humorist

 Gertrud Månsson (1866–1934), politiker
 Gudmar Månsson (omnämnd 1291–1313), riddare och lagman
 Göran Månsson (född 1933), arkitekt
 Göran Månsson (född 1967), musiker och musiklärare
 Gösta Månsson (1924–2009), målare

 Halsten Månsson Bagge (död senast 1564), krigsöverste

 Ingemar Månsson (1929–2022), kyrkomusiker och dirigent
 Ivar Månsson, flera personer
 Ivar Månsson (Stiernkors) (1530-talet–1573), svensk-finländsk krigare
 Ivar Månsson i Trää (1845–1911), lantbrukare och politiker

 Johan Månsson (Natt och Dag) (ca 1470–1520), avrättad vid Stockholms blodbad
 Johan Månsson (Ulfsparre af Broxvik) (född ca 1580), rikstygmästare och ståthållare
 Johan Månsson (död 1659), författare av lärobok i navigation

 Kerstin Månsson (född 1960), orienterare

 Laroy Månsson (1919–1996), brottare och segelflygare
 Lars Månsson (politiker) (1827–1904), hemmansägare och politiker
 Lasse O'Månsson (1931–1988), författare, redaktör och komiker
 Lisa Månsson (född 1976), museichef
 Lotta Månsson, litterär figur 
 Luciano Fabián Monzón (född 1987), argentinsk fotbollsspelare

 Magnus Månsson (född 1955), arkitekt
 Martin Månsson (1880–1952), affärsman och konstsamlare
 Mathias Månsson (född 1981), ishockeyspelare
 Mona Månsson (1944–2000), skådespelare
 Måns Månsson (född 1982), filmregissör och fotograf

 Nicolaus Månsson (1911–1995), domprost
 Nils Månsson, flera personer
 Nils Månsson Grabbe (död 1549), finländsk partigängare
 Nils Månsson (Natt och Dag) (död 1554), adelsman
 Nils Månsson Mandelgren (1813–1899), folklivsforskare, konstnär och konsthistoriker
 Nils Månsson i Skumparp (1776–1837), lantbrukare och politiker
 Nils Månsson i Hög (1853–1922), lantbrukare och politiker
 Nils Månsson i Erlandsro (1869–1944), lantbrukare och politiker

 Ola Månsson (politiker), flera personer
 Ola Månsson i Gårdlösa (1808–1893), lantbrukare och politiker, tog sig senare namnet August Lindbergh
 Ola Månsson i Jämshög (1821–1895), lantbrukare och politiker
 Ola Månsson (född 1972), handbollstränare
 Olof Månsson (död efter 1648), anklagad för häxeri och djävulspakt
 Olga Månsson (aktiv på 1930-talet), friidrottare

 Peder Månsson, flera personer
 Peder Månsson (cirka 1460–1534), biskop, författare och översättare
 Peder Månsson Utter (1566–1623), arkivman och genealog
 Pernilla Månsson Colt (född 1966), tv-programledare

 Roberto Monzón (född 1978), kubansk brottare
 Ronald Månsson (född 1956), militär

 Sigvard Månsson (1919–1982), militär
 Sten Månsson (född 1935), friidrottare
 Sven Månsson (1893–1964), målare och målarmästare
 Sven Månsson (arkitekt) (1917–2000)
 Sven-Axel Månsson (född 1946), forskare i socialt arbete

 Thomas S. Monson (1927–2018), mormonpresident
 Tore Månsson (född 1943), militär
 Truls Månsson (född 1966), bordshockeyspelare

 Vilhelm Månsson (1863–1953), bryggare

Källor 

Svenska efternamn
Sonnamn